17-й Краинский пехотный полк () — словенский краинский пехотный полк Единой армии Австро-Венгрии.

История 
Образован в 1674 году. Также известен как 17-й пехотный полк «Рыцарь фон Мильде» (). С 1817 года после переброски из Чехии в Словению стал называться Краинским. Участвовал в австро-турецких, Наполеоновских и итальянских войнах, Семилетней войне, подавлении Венгерского восстания и оккупации Боснии и Герцеговины. В разное время покровителями полка были:
 1674—1675: граф Генрих Ройс-Плауэн
 1675—1694: барон Фердинанд фон Штадль
 1694—1702: граф Карл Эгон цу Фюрстенберг
 1703: принц Филипп Лонгеваль
 1703—1737: герцог Карл Александр фон Вюртемберг
 1737—1769: граф Каетан Коловрат
 1773—1780: барон Йоханн фон Кох
 1780—1796: принц Фридрих Гогенлоэ-Кирхберг
 1801—1825: принц Генрих XV Ройс-Плауэн
 1826—1866: принц Густав Вильгельм Гогенлоэ-Лангенбург
 1866—1896: барон Кун фон Кунфельд
 1886—1918: рыцарь фон Мильде

Полк состоял из 4-х батальонов: 1-й базировался в Лайбахе, 2-й, 3-й и 4-й — в Клагенфурте. В полк призывались уроженцы Гореньской, Доленьской, Нотраньской областей и Белой Крайны. Национальный состав полка по состоянию на 1914 год: 86% — словенцы, 14% — прочие национальности.

Полк сражался на Восточном фронте Первой мировой войны, участвовал в Галицийской битве осенью 1914 года. Солдаты полка, павшие в этих боях, похоронены на 22-м, ,  и  западногалицийских военных кладбищах. В октябре 1915 года переброшен на итальянский фронт, в мае 1916 года там участвовал в большом наступлении на Тироль. До конца войны 17-й пехотный полк находился на итальянском фронте. После расформирования полка в 1918 году большая часть его военнослужащих попали в итальянские лагеря военнопленных и покинули их только в 1919 году.

Командиры 
 1873: полковник Алоиз дю Амель де Керлон
 1903: полковник Уго Ханель
 1906—1908: полковник Йоахим Ботич
 1909: барон Густав фон Карвинский
 1910—1912: полковник Август Гланштниг
 1913—1914: полковник барон Адольф фон Штильфрид унд Ратениц

Известные военнослужащие 
 Карел Клапалек (1893—1984), Герой ЧССР
 Альфонс Цибулька (1842—1894), словацкий композитор
 Франц Йозеф Иоганн Ярый, отец Рихарда Ярого; имел звание майора

Примечания

Литература 
 Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900-1914
 Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918 By Glenn Jewison & Jörg C. Steiner
 Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1873. Wiedeń: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1873.
 Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer und für das Kaiserliche und Königliche Kriege-Marine für 1900. Wiedeń: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1889.
 Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer und für das Kaiserliche und Königliche Kriege-Marine für 1895. Wiedeń: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1884.
 Karol Capuder, Zgodovina c. in kr. pešpolka št. 17. Celovec, 1915.
 Ferdinand Strobl von Ravelsberg, Geschichte des k. und k. Infanterie-Regiments Ritter von Milde Nr. 17, 1674-1910. 2 zv. Laibach, 1911.
 Polegli na ziemiach polskich z K.u.K. Infanterie Regiment Ritter von Milde Nr 17 

Пехотные полки Австро-Венгрии
Воинские части и формирования, созданные в 1674 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году
Военная история Словении